El término torpedero, puede referirse a:

Buque torpedero: buque de guerra diseñado para lanzar torpedos contra buques enemigos, cuyos primeros diseños datan del último tercio del siglo XIX.
Avión torpedero: avión de bombardeo diseñado para lanzar torpedos contra buques enemigos.
Torpedero submarino: primer submarino militar de la historia. Fue un prototipo de sumergible con propulsión eléctrica realizado por la Armada Española según un proyecto de Isaac Peral.
Torpedero, es la denominación que recibe en algunos países el shortstop, una de las posiciones del infield en el béisbol.

Véase también
Torpedo (desambiguación)